Biller ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Biller (* 1967), deutscher Basketballtrainer
 Chris Biller (* 1985), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Clara Biller (1831–1900), deutsche Porträt- und Genremalerin, Journalistin und Schriftstellerin
 Emma Wuttke-Biller (1833–1913), deutsche Schriftstellerin
 Georg Christoph Biller (1955–2022), deutscher Chorleiter und Thomaskantor

 Gottfried Biller (* 1951), deutscher Kirchenmusikdirektor und Ehrenbürger der Stadt Quedlinburg
 Hans Biller (1898–1980), deutscher Spielwarenhersteller
 John Biller (1879–1960), US-amerikanischer Leichtathlet
 Kristian F. Biller, Pseudonym des norwegischen Journalisten und Schriftstellers Sven Elvestad (1884–1934)
 Maria Biller († 2012), deutsch-ungarische Basketballspielerin
 Maxim Biller (* 1960), deutscher Schriftsteller
 Peter Biller (* 1945), britischer Häresieforscher, Professor für Geschichte an der University of York
 Rada Biller (1930–2019), russische Wirtschaftsgeographin und deutsche Schriftstellerin
 Ruth Biller (* 1959), deutsche Malerin
 Stefanie Biller (* 1985), deutsche Schwimmerin
 Thomas Biller (* 1948), deutscher Bauhistoriker und Publizist

Siehe auch:
 Biler
 Piller